Степан Лесовский: Лесовский, Степан Иванович (1781 или 1782 —1839) — действительный статский советник, участник Отечественной войны 1812 года, командир Кинбурнского драгунского полка, Курский губернатор с 1826 по 1830 годы. 
 Лесовский, Степан Степанович (1817—1884) — российский флотоводец, адмирал.